Municipio de Ripley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ripley (condado de Brown, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Ripley (condado de Montgomery, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Ripley (condado de Rush, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Rush.
 Municipio de Ripley (condado de Butler, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Ripley (condado de Dodge, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Dodge.
 Municipio de Ripley (condado de Morrison, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Morrison.
 Municipio de Ripley (condado de Holmes, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Holmes.
 Municipio de Ripley (condado de Huron, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Huron.